Ratkovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Zlatara, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 130 stanovnika te 42 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Kurija Ratkovec, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji